Кубок Футбольної ліги 1986–1987 — 27-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Арсенал.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/3 вересня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня/2 вересня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня/3 вересня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/2 вересня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/3 вересня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/9 вересня 1986

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/6 жовтня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/7 жовтня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/8 жовтня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/7 жовтня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/8 жовтня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 жовтня 1986

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 1986

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 1986

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 листопада 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 1986

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 1986

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 1987

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 1987

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого/1 березня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 лютого 1987

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 1987

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1986–1987
1986 у футболі
1987 у футболі
1986 в англійському спорті
1987 в англійському спорті